Frizzi est un patronyme porté notamment par :
  (1736-1800), historien et dramaturge italien,
  (1925-), footballeur italien,
 Fabio Frizzi (1951-), compositeur et acteur italien, 
 Fabrizio Frizzi (1958-2018), animateur et doubleur italien.